Jeļena Ostapenko e Alicja Rosolska erano le detentrici del titolo, ma Ostapenko ha deciso di non partecipare. Rosolska ha giocato insieme a Lara Arruabarrena, ma le due hanno perso al primo turno contro Alla Kudrjavceva e Katarina Srebotnik, che sono state a loro volta sconfitte in finale da Timea Bacsinszky e Vera Zvonarëva con il punteggio di 2-6, 6-1, [10-3].

Teste di serie 

  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (semifinale)
  Raquel Kops-Jones /  Anna-Lena Grönefeld (semifinale)

 Nicole Melichar /  Květa Peschke (primo turno)
 Darija Jurak /  Renata Voráčová (primo turno)

Wildcard 
  Valeriya Pogrebnyak /  Elena Rybakina (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

St. Petersburg Ladies Trophy 2018